

Cinema
The White Feather – cortometraggio muto statunitense del 1913 diretto da William J. Bauman
La vergine della valle (White Feather) – film statunitense del 1955 diretto da Robert D. Webb

Musica
White Feather – singolo dei Wolfmother